Sul – wieś w Albanii w okręgu Devoll, w gminie Miras
 Sul – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Sul – miejscowość w Portugalii, w gminie São Pedro do Sul
 Sul – postać z mitologii celtyckiej
 sul (muzyka)